Lužnice kan verwijzen naar:
 Lužnice (Duits: Lainsitz), rivier in Oostenrijk en Tsjechië
 Lužnice (okres Jindřichův Hradec), gemeente in okres Jindřichův Hradec, Tsjechië